Потрясение (фильм, 1988) (Astonished)
 Потрясение (фильм, 1993)
 Потрясение (фильм, 1994) (Staggered), другое название Раздобай
 Потрясение (фильм, 2001)